Weizsäcker steht für:
 Weizsäcker, pfälzisch-württembergisches Adelsgeschlecht
 (13531) Weizsäcker, Asteroid des Hauptgürtels
 Weizsäcker-Kommission
 Senat Weizsäcker

Weizsäcker ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Weizsäcker (1896–1990), deutsche Kunstmäzenin, siehe Agnes Holthusen
 Andreas von Weizsäcker (1956–2008), deutscher Künstler und Professor für Kunst
 Beatrice von Weizsäcker (* 1958), deutsche Juristin und freie Journalistin
 Bertha Elisabeth Freiin von Weizsäcker (* 1940), deutsche Historikerin und Linguistin, siehe Elisabeth Raiser

 Christine von Weizsäcker, geb. Radtke (* 1944), deutsche Biologin und Umwelt-Aktivistin
 Ernst Freiherr von Weizsäcker (1882–1951), deutscher Marineoffizier, Diplomat und Politiker
 Ernst Ulrich von Weizsäcker (* 1939), deutscher Naturwissenschaftler und Politiker
 Fritz von Weizsäcker (1960–2019), deutscher Mediziner
 Georg Weizsäcker (* 1973), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich Weizsäcker (1862–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Wolfgang von Weizsäcker (* 1947), deutscher Mathematiker
 Jakob von Weizsäcker (* 1970), deutscher Volkswirt
 Johannes von Weizsäcker (* 1973), deutscher Musiker
 Julius Weizsäcker (1828–1889), deutscher Historiker
 Karl von Weizsäcker (1853–1926), deutscher Politiker, württembergischer Ministerpräsident von 1906 bis 1918
 Marianne von Weizsäcker, geb. von Kretschmann (* 1932), Ehefrau von Richard von Weizsäcker
 Paul Weizsäcker (1850–1917), deutscher Altphilologe und Klassischer Archäologe
 Paula Freiin von Weizsäcker (* 1972), deutsche Pädagogin, siehe Paula Bleckmann
 Richard von Weizsäcker (1920–2015), deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (1984–1994)
 Robert K. von Weizsäcker (* 1954), deutscher Ökonom und Fernschachgroßmeister
 Theodor von Weizsäcker (1830–1911), württembergischer Postpräsident
 Viktor von Weizsäcker (1886–1957), deutscher Neurologe
 Wilhelm Weizsäcker (1886–1961), deutscher Rechtshistoriker